Abadía de Marmoutier puede designar a:
 Abadía de Marmoutier de Tours, ubicada en Tours;
 Abadía de Saint-Etienne de Marmoutier, ubicada en Marmoutier.